Giulio Genoino è il nome di:

 Giulio Genoino, consigliere di Masaniello
 Giulio Genoino, poeta (Frattamaggiore 1773 – Napoli 1856)